Лаґумджія, або Лагумджія (Lagumdžija) — босняцьке прізвище.

 Адіс Лаґумджія
 Екрем Лаґумджія
 Златко Лаґумджія
 Мірза Лаґумджія

Див. також 
 Лаґумдзія

Боснійські прізвища